Сплошна́я седми́ца (всея́дная) — название недели (в православном церковном календаре Русской православной церкви — ), в которой нет поста, то есть Церковь разрешает употребление скоромной пищи в течение всей недели, даже в среду и пятницу — традиционно постные дни.

Так могут называться:
 Рождественские Святки — период от Рождества Христова до Крещения Господня (7—18 января);
 Седмица о мытаре и фарисее (Всеядная неделя);
 Сырная седмица (исключается мясо);
 Светлая седмица;
 Троицкая седмица.

См. также 
 Мясоед
 Пёстрая неделя

Примечания

Литература